Příjmení Paltrow může označovat:
 Bruce Paltrow (1943–2002) – americký producent a režisér, otec Gwyneth a Jakea
 Gwyneth Paltrow (* 1972) – americká herečka, dcera Bruce a sestra Jakea
 Jake Paltrow (* 1975) – americký režisér, syn Bruce a bratr Gwyneth

Externí odkazy 
 

Židovské rodiny
Židovská příjmení